Тепенакастла има више значења:

 Тепенакастла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепенакастла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику